Siphonophorae, een orde van Hydrozoa die ook wel met Siphonophora wordt aangeduid
Siphonophora (geslacht), een geslacht van miljoenpoten